Королевские райские птицы () — род семейства райских птиц. Эти птицы распространены в Папуа — Новой Гвинее, а также на островах Ару, Салватти (), Мысол () и Джоби (). Птицы этого рода питаются в основном фруктами растений, реже в их рацион входят беспозвоночные. У всех трёх видов этого рода хорошо выражен половой диморфизм; у обоих полов у всех трёх видов ноги голубого цвета.

Состав рода

Примечания 

Райские птицы
Роды птиц
Птицы Океании